El término Západni (, occidental) puede referirse a:

Localidades

Západni (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Západni (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Západni (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Západni (Chelíabinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Západni (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia.
Západni (Bélaya Glina, Krasnodar), localidad del raión de Bélaya Glina del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Bratski, Tijoretsk, Krasnodar), localidad del municipio de Bratski del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia. 
Západni (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krysmk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Leningrádskaya, Krasnodar), localidad del raión de Leningrádskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Bratski, Tijoretsk, Krasnodar), localidad del municipio de Bratski del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Parkovi, Tijoretsk, Krasnodar), localidad del municipio de Parkovi del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Uspénskoye, Krasnodar), localidad del raión de Uspénskoye del krai de Krasnodar, en Rusia.
Západni (Orembugo), localidad del raión de Oremburgo del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Západni (Tashla, Orembugo), localidad del raión de Tashla del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Západni (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Západni (Ilinka, Bélaya Kalitvá, Rostov), localidad del municipio de Ilinka del raión de Bélaya Kalitvá del óblast de Rostov, en Rusia.
Západni (Sinegorski, Bélaya Kalitvá, Rostov), localidad del municipio de Sinegorski del raión de Bélaya Kalitvá del óblast de Rostov, en Rusia.
Západni (Semikarakorsk, Rostov), localidad raión de Semikarakorsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Západni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Západni (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.

Záhidni (Krasnodonski, Lugansk), localidad del selsovet Krasnodonski del óblast de Lugansk, en Ucrania.
Záhidni (Svatove, Lugansk), localidad del raión de Svatove del óblast de Lugansk, en Ucrania.

Otros 

Isla Západni, en el archipiélago de la Tierra del Norte, en Rusia.
Distrito Západni (Krasnodar), distrito urbano de la ciudad de Krasnodar, en Rusia.